Wiesgraben bezeichnet folgende Gewässer:

 Wiesgraben (Mosel), linker Zufluss der Mosel im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Oberlauf des Irlbaches im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Unterlauf des Triefenbaches im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz